

Леваш — присілок, Бабушкінський район, Вологодська область
 Леваш — селище, Нюксенський район, Вологодська область
 Леваш — присілок, Тотемський район, Вологодська область